Тенистый — микрорайон в Советском районе города Воронежа. Расположен на правом берегу реки Дон.

Жилой фонд микрорайона составляют пяти-, девяти- и десятиэтажные дома, а также один шестиэтажный дом и частные строения (одно-, двух- и трёхэтажные).

Улицы микрорайона 
 Алма-Атинская
 Берег реки Дон
 Васильковая
 Ивовая
 Ильинская
 Казачий
 Казачья
 Кузнецкая
 Лаковая
 Марьинская
 Мостовая
 Рушниковая
 Семёновская
 Слободская
 Стремянной пер.
 Тепличная
 Тенистая
 Чуйская
 Центральная

Источник:

Предприятия и учреждения 
 Воронежский тепличный комбинат (производство овощеводческой продукции)
 Воронежский областной клинический психоневрологический диспансер (бывш. Воронежская областная клиническая психиатрическая больница)
 Воронежский областной клинический противотуберкулёзный диспансер им. Н. С. Похвисневой
 Средняя общеобразовательная школа №84
 Детский сад №119 «Мечта»

Особые объекты 
На востоке от Тенистого микрорайона находится военный аэродром Балтимор.

До недавнего времени в посёлке также находилась база отдыха «Олеандр». Вблизи посёлка находятся сосновый бор и лиственный лес.

Транспорт 
По состоянию на декабрь 2020 года, микрорайон связан с другими районами Воронежа автобусными маршрутами большой, средней и малой вместимости.

Галерея

Примечания 

Исторические части Воронежа